Дже́ффри Дин Мо́рган (, род. 22 апреля 1966) — американский актёр, получивший широкую известность благодаря своему запоминающемуся герою - антагонисту Нигану из сериала "Ходячие мертвецы"
, а также  снявшийся в таких фильмах, как «Хранители», «Шкатулка проклятия», «Спасение» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он также известен исполнением ролей Джона Винчестера в телесериале «Сверхъестественное», Денни Дуккета в «Анатомии страсти».

Ранние годы 
Джеффри Дин Морган родился 22 апреля 1966 года в Сиэтле (штат Вашингтон) в семье Сэнди Томас и Ричарда Дина Моргана. Ходил в начальную школу имени Франклина, среднюю Роуз Хилл. В 1984 году Морган окончил старшие классы школы Лейк Вашингтон. Джеффри хотел стать профессиональным баскетболистом, но травма заставила оставить спорт. Некоторое время он занимался рисованием и писательством, но после переезда в Лос-Анджелес Морган попал в киноиндустрию.

Карьера 
Первые роли Моргана были в сериалах («Uncaged Campaigns», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Скорая помощь»). Снимался в популярных телесериалах «Анатомия страсти» и «Сверхъестественное». В 2014 году исполнил роль Деларю в вестерне датского режиссёра Кристиана Левринга «Спасение».

Личная жизнь 
С 1992 по 1993 года Морган был женат на актрисе Ане Лонгуэлл. Он был обручён с актрисой Мэри-Луиз Паркер, партнёршей по сериалу «Дурман», однако они расстались в апреле 2008 года.

В 2009 году Морган начал встречаться с актрисой Хилари Бёртон. Они поженились 5 октября 2019 года. У них есть двое детей — сын Огастус Морган (род. 2010) и дочь Джордж Вирджиния Морган (род. 2018). Морган и Бёртон проживают на ферме в Райнбеке, штат Нью-Йорк.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале
Киноактёры США